Ягнило може да се отнася за:

 Ягнило, село в Община Ветрино, област Варна, България;
 Ягнило, село в Община Владичин хан, Сърбия;
 Ягнило, село в Община Младеновац, Сърбия.